

Localidades

Fontcouverte (Aude)
Fontcouverte (Charente-Maritime)
Ou ainda:
Fontcouverte-la Toussuire

Desambiguações de topônimos